Ко Бон Сон Са Ним () (1890—1962) — дзэн-мастер и 77-й Патриарх корейского дзэн в своей линии передачи учения. Получил  от дзэн-мастера Ман Гона. Наиболее известным его учеником, и единственным, которому он сделал передачу Дхармы, является дзэн-мастер Сун Сан. Был известен непримиримым характером, эксцентричной манерой учения. Критиковал монашество, отказываясь учить монахов. Предпочитая иметь дело с монахинями и мирянами. Закончил свою жизнь в монастыре Хвагеса в Сеуле, где сейчас находится ступа посвященная ему.

Литература

Ссылки 
 Рассказ о Ко Бонге. «Посыпание Будды пеплом»
 Sweepeng Zen about Zen Master Ko Bong

Персоналии по алфавиту
Учителя буддизма XX века
Дзэнские монахи
Деятели буддизма в Корее